

Ім'я Варфоломій 
Варфоломі́й або Вартоломі́й — чоловіче ім'я, (з арамейської Бар Толмай, син Толмая), увійшло у вжиток серед християн на честь одного з 12 апостолів Ісуса Христа, знаного теж під іменем Нафанаїл.

 Варфоломій (ім'я)

Географічні назви (топоніми) 

  — село в Яковлівському районі Приморського краю.
 Варфоломіївка — адміністративний центр Варфоломіївського сільського поселення, в Саратовській області, РФ.

Архітектура 

 Костел святого Варфоломія —  католицький храм у місті Дрогобичі Львівської області.
  — греко-католицький храм у Старому місті Гданська.

Інше 
 Варфоломіївська ніч — різанина у Франції протестантів-гугенотів  католиками в ніч на 24 серпня 1572 року (день Св. Варфоломія).

Примітки 

Чоловічі імена
Українські імена